Josep Montserrat i Portella (Barcelona, 1860-1923), escultor.
 Josep Montserrat i Torrents (Barcelona, 1932), coptista, historiador i erudit.